La donna giusta (Az igazi) – romanzo di Sándor Márai del 1941
La donna giusta – film del 1982 diretto da Paul Williams